Il doppio del torneo di tennis Bristol Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Tom Gullikson e Tim Gullikson che hanno battuto in finale Mark Edmondson e Kim Warwick 6–4, 7–6.

Teste di serie 

 Mark Edmondson /  Kim Warwick (finale)
 Tom Gullikson /  Tim Gullikson (campioni)

 John Austin /  Johan Kriek (primo turno)
 Stan Smith /  Roscoe Tanner (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bristol Open 1982